La saison 2015-2016 du championnat de Tunisie masculin de handball est la  de la compétition. Elle est disputée par les douze meilleurs clubs du pays. Compte tenu des contraintes du calendrier, les phases de play-off et de play-out sont supprimées et le championnat se déroule sous forme d’une seule phase en aller et retour.

Clubs participants 
 Aigle sportif de Téboulba
 Association sportive de handball de l'Ariana
 Association sportive d'Hammamet
 Club africain 
 Club de handball de Jemmal
 Club sportif de Sakiet Ezzit 
 El Baath sportif de Béni Khiar
 El Makarem de Mahdia
 Espérance sportive de Tunis
 Étoile sportive du Sahel
 Sporting Club de Moknine
 Union sportive de Gremda

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points ;
 Match nul : 2 points ;
 Défaite : 1 point ;
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point (résultat comptabilisé : 0-6).

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Champion 
 Espérance sportive de Tunis
 Entraîneur :  Paolo Pereira puis  Denis Lathoud
 Joueurs : Marouène Maggaiez, Wassim Helal, Slim Zehani et Skander Slim (GB), Kamel Alouini, Oussema Boughanmi, Marouan Chouiref, Aymen Hammed, Tarak Jallouz, Anis Mahmoudi, Jabeur Yahiaoui, Oussema Jaziri, Brahim Lagha, Jilani Mami, Houssem Hmam, Bilel Ebdelli, Mourad Settari, Naceur Gaabeb, Mohamed Ali Bhar, Jihed Arâar, Hamdi Aissa, Elyès Hachicha, Bassem Mrabet, Chafik Boukaddida.

Division nationale B 
Le classement final du play-off est le suivant :
 1 : Jeunesse sportive de Chihia : 38 points
 2 : Flèche sportive de Menzel Horr : 35 points
 3 : Jeunesse sportive kairouanaise : 33 points
 4 : El Menzah Sport : 30 points
 5 : Jendouba Sports : 27 points
 6 : Union sportive témimienne : 23 points
 7 : Club sportif de Hiboun : 19 points
 8 : Stade tunisien : 16 points

Les deux premiers classés montent en nationale A.

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Tunisie masculin de handball

Liens externes 
 
 

2015-2016
Handball M1
Tunisie M1